Schablonendruck bezeichnet:

 Siebdruck, Durchdruckverfahren, bei dem die Schablone von einem Sieb getragen wird
 Durchdruckverfahren, bei dem die Schablone ohne tragendes Sieb verwendet wird, siehe Drucktechnik#Schablonendruck